Adscrito — escrito ao lado
 Análise de sistemas ou Análise e desenvolvimento de Sistemas

Desambiguações de siglas